Jean Bergeret – generale e politico francese
 Jean Bergeret – medico e psicanalista francese